Amarillo, ciutat de Texas (Estats Units)
 Amarillo (cançó) del grup Gorillaz.
 Amarillo (llúpol) varietat de llúpol.